Přírodní gadolinium (64Gd) je tvořeno šesti stabilními izotopy, 154Gd, 155Gd, 156Gd, 157Gd, 158Gd a 160Gd, a jedním radioizotopem s velmi dlouhým poločasem přeměny, 152Gd. Nejběžnějším izotopem je 158Gd (přirozený výskyt 24,84 %). Bylo také popsáno 32 umělých radioizotopů, s nukleonovými čísly 133 až 170, a několik jaderných izomerů tohoto prvku. Nejstabilnější umělé radioizotopy jsou 150Gd (poločas přeměny 1,79×106 let), 148Gd (71,1 let), 153Gd (240,4 dne), 151Gd (123,9 d) a 146Gd (48,27 d). Všechny ostatní mají poločasy kratší než 10 dnů, většina pod 1 minutu. Radioizotopy s nukleonovým číslem 153 a nižším se většinou přeměňují beta plus přeměnou na izotopy europia, zatímco u 159Gd a těžších radioizotopů převažuje přeměna beta minus na terbium (148Gd, 150Gd, 152Gd a částečně také 149Gd a 151Gd jsou alfa radioaktivní..

Seznam izotopů

Reference 

gadolinium
Gadolinium